Friedrichsbruch steht für
 Friedrichsbruch (Großderschau), Wohnplatz der Gemeinde Großderschau, Landkreis Havelland, Brandenburg
 deutsche Bezeichnungen für Bruki, Bruki Pierwsze, Bruki Kokocka in der Gmina Unisław, Powiat Chełmiński 
 Gemeinde Friedrichsbruch, Amtsbezirk Kokotzko (1940–1942)
 Gemeinde Friedrichsbruch, Kreis Kulm im Amtsbezirk Kökschufer (1942–1945)
 Gmina Frydrychowo, 1920–1940
 Amtsbezirk Friedrichsbruch Nr. 22, 1875–1920
 Landgemeinde Friedrichsbruch, 1875–1920